21-й чемпионат России по мини-футболу проходил со 2 сентября 2012 года по 13 июня 2013 года. В составе участников по сравнению с прошлым сезоном произошло одно изменение — отсутствие ЦСКА, снявшегося по финансовым причинам. Таким образом, в чемпионате приняло участие 11 команд. Регулярный чемпионат проводился в 2 круга.

Чемпион, как и ранее, определился в серии плей-офф. Победителем в 3-й раз подряд стало московское Динамо

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринибург)
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Московская область)
 КПРФ (Москва)
 Мытищи (Мытищи)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Тюмень (Тюмень)

Таблица регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата

Плей-офф 
Серии проводились до 3-х побед одного из соперников.

Даты матчей:
 Четвертьфинал: 9 мая, 10 мая, 14 мая, при необходимости 15 мая и 18 мая
 Полуфинал: 22 мая, 23 мая, 27 мая, при необходимости 28 мая и 31 мая
 Финал/Серия за 3-е место: 4 июня, 5 июня, 9 июня, при необходимости 10 июня и 13 июня
{{Турнир8

||ВИЗ-Синара|1 |Тюмень|3
||Динамо|3 |Политех|1
||Дина|1 |Сибиряк|3||Газпром-Югра | 3|Новая генерация| 0

||Тюмень | 0|Динамо|3||Сибиряк | 0|Газпром-Югра |3||Динамо| 3|Газпром-Югра|1

||Сибиряк| 0|Тюмень|3}}

 Результаты игр плей-офф 
Четвертьфиналы
 Динамо 3-1 Политех (4:7, 7:3, 6:5, 12:2)
 Дина 1-3 Сибиряк (1:3 (ОТ), 1:4, 4:0, 1:6)
 ВИЗ-Синара 1-3 Тюмень (3:7, 1:1 (пен. 5:4), 4:9, 0:4)
 Газпром-Югра 3-0 Новая Генерация (5:2, 6:1, 9:3)

Полуфиналы
 Динамо 3-0 Тюмень (7:2, 6:4, 5:1)
 Сибиряк 0-3 Газпром-Югра (3:4 (ОТ), 3:5,1:7)

Серия за 3-е место
 Сибиряк 0-3 Тюмень (5:7, 2:5, 2:7)

Финал
 Динамо 3-1 Газпром-Югра (6:1, 5:1, 2:4, 4''':2)

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей чемпионата России 2013 по мини-футболу
 Подробная статистика чемпионата на сайте Ассоциации мини-футбола России

Примечания 

Чемпионаты России по мини-футболу
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2012 году
Чемпионаты России в 2013 году